Panienka z okienka – fikcyjna postać gdańskiej  mieszczanki, element folkloru i promocji Gdańska

Tytuły dzieł 
 Panienka z okienka – powieść Jadwigi Łuszczewskiej
 Panienka z okienka – polski film z 1964 roku